Заберье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Заберье — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Заберье — деревня в Борисовском районе Минской области.